Gazeta Lwowska (1810–1939)
 Gazeta Lwowska (1941–1944)
 Gazeta Lwowska (1990–2007)